Villablino kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villablino (ort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Villablino (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar